Johannes Albertus Boer (1895-1971), Nederlands architect
Jo Boer (directeur opbouworgaan) (1906-1985), Nederlands bestuurder en schrijver
Jo Boer (schrijfster) (1907-1993), Nederlands schrijfster